Königsfeld pode ser:
 Königsfeld (Renânia-Palatinado) - Cidade da Renânia-Palatinado, Alemanha.
 Königsfeld - Município da Baviera, Alemanha.
 Königsfeld im Schwarzwald - município de Baden-Württemberg, Alemanha.

Desambiguações de topônimos